Сергей Николаевич Громов (род. 6 января 1959 года, село Аксу, Аксуский район, Талды-Курганская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана V и VI созывов (2013—2019).

Биография 
Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт в 1981 году по специальности «инженер-гидротехник», Алма-Атинский институт политологии и управления в 1991 году по специальности «политолог», Университет «Аулие-Ата» в 2002 году по специальности «юрист».

1981—1983 гг. — ассистент, преподаватель, секретарь комитета комсомола Джамбулского гидромелиоративно-строительного института.

1983—1985 гг. — заведующий отделом Джамбулского обкома, первый секретарь Джувалинского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана.

1985—1987 гг. — секретарь парткома совхоза.

1987—1991 гг. — второй секретарь Луговского райкома партии.

1991—1992 гг. — начальник отдела внешнеэкономических связей АПК «Крымский» (Краснодарский край).

1992—1993 гг. — генеральный директор по производству компании «Аграрные технологии России» города Москвы.

1993—1996 гг. — первый заместитель генеральный директора АО «Алтрос», генеральный директор фирмы «Алтрос-Агро» (Краснодарский край).

1996—1998 гг. — директор представительства фирмы «Союз-Мунай» по Жамбылской области, старший менеджер по инвестициям фирмы «FESA Int.».

1998—2001 гг. — аким Меркенского района.

Май 2001 — январь 2003 гг. — первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

Январь 2003 — июнь 2003 гг. — директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Южно-Казахстанской области.

Июнь 2003 — март 2004 гг. — государственный инспектор организационного отдела администрации президента Республики Казахстан.

Апрель 2004 — 15 февраля 2007 г. — государственный инспектор государственный инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственный контроля и организационной работы администрации президента Республики Казахстан.

16 февраля — 4 июля 2007 года — руководитель центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан».

4 июля 2007 — ноябрь 2008 г. — заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан».

Ноябрь 2008 — сентябрь 2011 гг· — секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» — руководитель центрального аппарата.

Сентябрь 2011 — август 2013 гг. — заместитель министра обороны Республики Казахстан.

С август 2013 года по 12 августа 2019 года — депутат сената парламента Республики Казахстан, с января 2016 года — заместитель председателя сената.

14 августа 2019 года был назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Примечания 

Выпускники Джамбулского гидромелиоративно-строительного института‎
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Выпускники Университета «Аулие-Ата»
Члены партии «Аманат»
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Казахстана
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Акимы Меркенского района
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях